Haneke ist der Familienname folgender Personen:

 David Haneke (* 1965), österreichischer Regisseur und Filmemacher
 Fritz Haneke (1906–1989), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor
 Michael Haneke (* 1942), österreichischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmkritiker

Siehe auch:
 Kentarō Haneda (genannt Haneken; 1949–2007), japanischer Komponist und Pianist
 Haneck